The Kids Are All Right kan syfta på:

Musik
 The Kids Are Alright (sång) – en låt skriven av Pete Townshend framförd av The Who 1966
 The Kids Are Alright (soundtrack) – ett album med The Who som utgör soundtrack till dokumentären med samma namn, utgivet 1979
 The Kids Are Alright – ett spår på Broder Daniels skiva Saturday Night Engine
 The Kids Aren't Alright – en låt skriven av Dexter Holland framförd av The Offspring 1999

Film
 The Kids Are Alright (film 1979) – en dokumentär om The Who från 1979
 The Kids Are All Right (film 2010) – en film från 2010 regisserad av Lisa Cholodenko